De lijst van ePrix-winnaars bevat alle Formule E-coureurs die één of meer raceoverwinningen op hun naam hebben staan.

De coureurs in vet gedrukt zijn actief in het seizoen 2022-2023.

Aantal ePrix-overwinningen 
De lijst is bijgewerkt t/m 25 februari 2023. 

Formule E
Autosportlijsten